«Оли́мпо» () — аргентинский футбольный клуб из города Баия-Бланка на юге провинции Буэнос-Айрес.

История 
В клубе культивируются в основном два вида спорта — футбол и баскетбол. Причём, город Баия-Бланка считается одним из баскетбольных центров Аргентины. Однако в конце 1990-х годов и футбольная команда стала показывать высокие результаты, пробившись в 2000 году впервые в своей истории в Примеру Аргентины. После нескольких вылетов, команда в сезоне 2006/2007 выиграла обе стадии (Апертуру и Клаусуру) чемпионата Аргентины во Втором дивизионе и вернулась в элиту на сезон 2007/2008, однако опять не продержалась там дольше сезона.

В 2010 году Олимпо вновь выиграл Примеру B Насьональ и вернулся в элитный дивизион, но там команда сумела продержаться лишь два сезона. С 2014 по 2018 год команда из Баия-Бланки вновь играла в Примере.

Достижения 
 Победитель Примеры B Насьональ (3): 2001/02, 2006/07, 2009/10

Известные игроки 

  Леандро Бенитес
  Освальдо Вискаррондо
  Леандро Десабато
  Себастьян Гонсалес
  Факундо Имбоден
  Анхель Каппа
  Эсекьель Маджиоло
  Карлос Фернандо Наварро Монтойя
  Николас Павлович
  Карлос Роа
  Кристиан Тавио
  Фернандо Троянски
  Андрес Франсойя

Ссылки 
 Официальный сайт клуба 
 Неофициальный сайт 

ФК «Олимпо»
Баскетбольные клубы Аргентины
Баия-Бланка